Millery ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Millery (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Millery (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
 Millery (Rhône) im Département Rhône